Ел Сентинела има више значења:

 Ел Сентинела (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Сентинела (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сентинела, Ла Лома (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сентинела (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сентинела (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сентинела, Лос Симијентос (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сентинела (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сентинела, Ла Супрема (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сентинела (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сентинела (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сентинела (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сентинела (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сентинела (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику